Synagoga Szlamy Epsztejna w Łodzi (przy Nowym Rynku 7)
 Synagoga Szlamy Epsztejna w Łodzi (przy ulicy Widzewskiej 27)